Disjunct is een term uit de wiskunde en de logica die in meerdere contexten wordt gebruikt.

Verzamelingenleer

Disjuncte verzameling

Twee verzamelingen worden disjunct genoemd wanneer zij geen gemeenschappelijke elementen hebben.
In dat geval is hun doorsnede de lege verzameling. De twee verzamelingen {1, 2, 3} en {4, 5, 6} zijn bijvoorbeeld disjuncte verzamelingen.

Disjuncte vereniging

Disjuncte rechten 
Rechten zijn disjunct als ze evenwijdig zijn en niet samenvallen.

Logica
Een disjunct is ook een onderdeel van een logische disjunctie.''

Verzamelingenleer